Paschtscheniwka (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Paschtscheniwka (Kolomak), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Kolomak
 Paschtscheniwka (Krementschuk), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Krementschuk